Aegopodium ternatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Aegopodium ternatum ingår i släktet kirskålssläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kirskålssläktet
ternatum